DFL-Supercup 2016 - voetbal
 Supercup 2016 (basketbal) - basketbal
 Johan Cruijff Schaal 2016, voorheen Nederlandse Supercup - voetbal
 Belgische Supercup 2016 - voetbal